Дискография английского музыканта Джастина Бродрика — фронтмена групп Godflesh и Jesu.

Napalm Death (1981-н.в.) 
 Scum (1987)
Бродрик являлся участником группы в период с 1985 по 1986 годы и участвовал в записи первой стороны альбома «Scum»

Final (1983—1987; 1993-н.в.) 
 One (1993)
 Flow / Openings (1995)
 Solaris (1996)
 2 (1996)
 Urge / Fail (1996)
 The First Millionth of a Second (1997)
 Solaris (1998)
 3 (2006)
 Infinite Guitar 1 (2007)
 Infinite Guitar 2 (2007)
 Guitar & Bass Improvisations Volume 1 (2007)
 Guitar & Bass Improvisations Volume 2 (2007)
 Fade Away (2008)
 Afar (2008)
 Dead Air (2008)
 Reading All The Right Signals Wrong (2009)
 Infinite Guitar 3 / Guitar & Bass Improvisations 3 (2009)
 Final + Fear Falls Burning (collaboration with Dirk Serries) (2009)
 My Body is a Dying Machine (2010)
 The Apple Never Falls Far From The Tree (2010)
 Burning Bridges Will Light Your Way (2012)
 Infinite Guitar 4 (2013)
 Black Dollars (2015)

Head of David (1986—1991, 2009-present) 
 Dustbowl (1988)
 The Saveana Mixes (1988)
 White Elephant (1989)
Бродрик являлся участником группы с 1987 по 1989 годы.

Godflesh (1988—2002, 2010-н.в.) 
 Godflesh (1988 / Переиздан в 1990)
 Streetcleaner (1989 / Переиздан в 2010)
 Loopflesh (1991)
 Slavestate (1991)
 Slavestate Remixes (1991)
 Slateman (сингл) (1991)
 Cold World (1991)
 Pure (1992)
 Merciless (1994)
 Selfless (1994)
 Crush My Soul (сингл) (1994)
 Xnoybis (сингл) (1995)
 Slateman / Cold World (Переиздание) (1996)
 Selfless / Merciless (Переиздание) (1996)
 Songs of Love and Hate (1996)
 Love and Hate in Dub (1997)
 Us and Them (1999)
 Messiah (2000 / Переиздан в 2003)
 Hymns (2001)
 In All Languages (2001)
 Decline & Fall (2014)
 A World Lit Only by Fire (2014)

Sweet Tooth (1990—1993) 
 Soft White Underbelly (1990)
 Crash Live (1993)

Techno Animal (1991—2004) 
 Ghosts (1991)
 Re-Entry (1995)
 Babylon Seeker (1996)
 Unmanned (1996)
 Phobic (1997)
 Demonoid version 1 (1997)
 Demonoid version 2 (1997)
 Techno Animal Vs. Reality (1998)
 Cyclops (1998)
 Radio Hades (1998)
 Monolith (1999)
 Symbiotics (1999)
 Eraser (2000)
 Megaton (2000)
 Dead Man’s Curse (2001)
 Brotherhood of the Bomb (2001)
 We Can Build You (2001)

GOD (1992—1994) 
 Possession (1992)
 The Anatomy of Addiction (1994)

Ice (1993—1998) 
 Under the Skin (1993)
 Bad Blood (1998)

Сольные альбомы (1995-present) 
 Subsonic 3: Skinner's Black Laboratories (1995) (Сплит-альбом совместно с Энди Хокинсом из группы Blind Idiot God.)
 Posthuman (2012) (Выпущен под псевонимом JK Flesh)

The Sidewinder (1996—1998) 
 Colonized (1996)
 Implant (1997)

Solaris B.C. (1996—2009) 
 01 (1996)
 02 (1997)
 Submerged Technology (2009)

Youpho (1998—2000) 
 Anti Body / Mode 7 (1998)
 Anxiety / Life (1998)
 Malfunktion / Program (2000)

Curse of the Golden Vampire (1998—2003) 
 Curse of the Golden Vampire (1998)
 Mass Destruction (2003)

Krackhead (1998—2009) 
 From Hell (2009)

White Viper (1998—1999) 
 Crawler / Into The Light (1999)

Zonal (2000) 
The Quatermass Project (Volume 1) (2000)

Jesu (2004-present) 
 Heart Ache (EP) (2004)
 Jesu (2004)
 Silver (EP) (2006)
 Conqueror (2007)
 Sun Down/Sun Rise (EP) (2007)
 Jesu / Eluvium (split EP with Eluvium) (2007)
 Lifeline (EP)(2007)
 Pale Sketches (2007)
 Envy / Jesu (split EP with Envy) (2008)
 Why Are We Not Perfect? (re-release of Jesu tracks from Envy / Jesu split EP) (2008)
 Jesu / Battle of Mice (split EP with Battle of Mice) (2008)
 Infinity (2009)
 Opiate Sun (EP)
 Heart Ache/Dethroned (dual EP re-release) (2010)
 Christmas (EP) (2010)
 Ascension (2011)
 Every Day I Get Closer to the Light From Which I Came (2013)

J2 (2008) 
 J2 (2008)

Council Estate Electronics (2009-present) 
 Kitsland (available exclusively as a digital release) (2009)
 Longmeadow (available exclusively as a digital release) (2012)

White Static Demon (2009-present) 
 Decayed (2009)
 Apparitions (2010)
 The Poisoned Tape (2013)

Greymachine (2009-present) 
 Disconnected (2009)
 «Vultures Descend» (2009)

Pale Sketcher (2010-present) 
 Can I Go Now (Gone Version) (2010, Ghostly International)
 Jesu: Pale Sketches Demixed (2010, Ghostly International)
 Seventh Heaven (2011, Ghostly International)
 Warm Sunday / Mogadon (2013, Heartache Records)
 Just Won’t Sing (2013, Heartache Records)

The Blood of Heroes (2010-present) 
 The Blood of Heroes (2010)
 Remain (2010)
 The Waking Nightmare (2012)

Valley of Fear (2012) 
Valley of Fear (2012)

Участие в записи и сотрудничество 
 Buried Secrets альбом группы Painkiller (гитара, драм-машина и вокал в песня «Buried Secrets» м «The Toll»)
 Vae Solis альбом Scorn

Ремиксы 
 Pantera — Vulgar Display of Power — «By Demons Be Driven (Biomechanical Mix)» и «Fucking Hostile (Biomechanical Mix)» (издан на Walk EP)
 Isis — Celestial — «Celestial (Signal Fills the Void)» ((издан на SGNL›05)
 Pelican — Australasia — «Angel Tears» ((издан на March into the Sea)
 Isis — Oceanic — «Hym» ((издан на Oceanic Remixes and Reinterpretations)
 Earth — Phase 3: Thrones and Dominions — «Harvey» (appears on Legacy of Dissolution)
 Knut — Challenger — «H/Armless» (издан на Alter)
 Agoraphobic Nosebleed — «PCP Torpedo (Flesh of Jesu remix)» (издан на PCP Torpedo/ANbRx)
 Genghis Tron — Board Up the House — «Colony Collapse» (издан на Board Up The House Remixes Volume 1)
 Constants — «Those Who Came Before Pt. I» (appears on the Stiff Slack Records version of The Foundation, The Machine, The Ascension)
 Explosions In the Sky — All of a Sudden I Miss Everyone — «The Birth and Death of the Day (Jesu Mix)» (издан в качестве бонус-трека на альбоме)
 Pyramids — Pyramids — «The Echo of Something Lovely [Jesu]»
 Extra Life — Made Flesh — «Made Flesh (Justin K. Broadrick remix)» (издан на Splayed Flesh EP)
 Murder, Inc. — Murder, Inc. — «Last of the Biomechanical Urgents» (appears on the re-released album)
 Cult of Luna — Vertikal — «Vicarious Redemption (Remix by Justin K. Broadrick)» (издан на Vertikal II)
 Mogwai — Hardcore Will Never Die, But You Will — «George Square Thatcher Death Party» (издан на A Wrenched Virile Lore)

Ссылки 

 Дискография группы Jesu
 Дискография Final
 Дискография Techno Animal
 Дискография группы Napalm Death
 Дискография Council Estate Electronics
 Дискография The Sidewinder
 Дискография White Viper
 Дискография группы Godflesh
 Дискография Curse of the Golden Vampire
 Блог Джастина Бродрика
 Ohm Resistance Records

Бродрик, Джастин
Бродрик, Джастин